A categoria de Equipes masculinas de Florete foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2014 disputada nos dias 21–22 de Julho de 2014

Medalhistas

Resultados

Fase final

Fase classificatória

Primeira chave

Segunda chave

Posicionamento

5°–8° lugar

9°–16° lugar

13°–16° lugar

Classificação Final

References
 FIE
 Classificação Final

Campeonato Mundial de Esgrima de 2014